Tiny Tim (имя при рождении Герберт Хаури (); 12 апреля 1932, Нью-Йорк, США — 30 ноября 1996, Миннеаполис, США) — американский музыкант, певец, композитор, музыкальный архивариус, игравший преимущественно на укулеле. Особую популярность ему принесла песня «Tiptoe Through the Tulips», которую он исполнял фальцетом.

Биография

Ранние годы 
Герберт Хаури родился в Нью-Йорке, на Манхэттене. Мать — польская еврейка, Тилли (урождённая Стафф), отец — ливанец, Бутрос Хаури. Впервые Герберт увлёкся музыкой в возрасте 3 лет, когда его отец принёс в дом граммофон. Тогда сильное впечатление на него произвела композиция Генри Берра «Beautiful Ohio».

Позднее он активно слушал песни Руди Вэлли, Эла Джолсона, Ирвинга Кауфмана, Ады Джонс, Бинга Кросби и многих других, решив стать певцом. Герберт также начал играть на гитаре и укулеле. Однако привлечь к себе публичное внимание ему удалось лишь в начале 50-х годов.

Карьера 
В ранний период карьеры Герберт выступил в местном шоу талантов, где был крайне положительно принят публикой. Он много экспериментировал со сценическими именами — так, в разное время певец выступал под псевдонимами Дари Довер, Вернон Касл, Ларри Лав и Джудас Фоксглав. Однако в итоге он выбрал себе имя Тайни Тим ( — «Малютка Тим») в честь одноименного персонажа повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Музыкант начал играть в клубах и принимать участие в различных концертных программах и шоу; его первые выступления проходили в лесбийском клубе Page Three в Гринвич Виллидж, где он впоследствии стал петь регулярно.

В начале 60-х годов Тайни Тима можно было увидеть возле кампуса Гарвардского Университета, исполняющего свои песни и неизменно вызывающего восторг уличной публики. Имидж Тайни Тима в то время сильно отличался от его литературного прототипа — это был длинноволосый, неряшливо одетый музыкант в дешёвом костюме, который при этом разговаривал как университетский профессор. Тайни Тим в действительности был эрудирован, а его знания музыки начала XX века являлись энциклопедическими. Он также увлекался коллекционированием патефонных пластинок (78 об/мин) и партитур, часто посещая музыкальный архив Нью-Йоркской публичной библиотеки в поисках материалов.

В промежутке между 1962 и 1966 годами Тайни Тим записал несколько своих композиций, а его первый альбом — God Bless Tiny Tim — вышел в 1968 году на лейбле Reprise. Продажи пластинки в количестве более 200 000 копий были обусловлены прежде всего успехом кавер-версией песни «Tip-Toe Through the Tulips». Альбом занял седьмую позицию в чарте Billboard 200, а сама композиция вошла в первую двадцатку Hot 100. Следующая работа Тайни Тима под названием Tiny Tim’s Second Album появилась в 1969 году — этот проект музыкант посвятил своим пожилым родителям. Несколько раз он появлялся в телешоу Laugh-In и стал частым гостем передачи The Tonight Show Джонни Карсона. Выступал также в шоу у Эда Салливана и Джеки Глиссона.

В том же 1969 году Тайни Тим выпустил альбом детских песен For All My Little Friends. Однако пластинка провалилась, после чего музыкант стал больше концертировать, нежели работать в студии. В начале 70-х годов интерес публики к творчеству Тайни Тима начал угасать, но музыкант продолжал гастролировать по США и дал несколько коммерчески успешных выступлений в Лас-Вегасе. Когда Тайни Тим потерял контракт со звукозаписывающем лейблом Reprise, то основал собственный лейбл VicTim Records. Название компании он образовал сочетанием имени его жены Вики и собственного псевдонима Тим (при этом получившееся в итоге слово victim в английском означает «жертва»).

Небольшой подъём интереса к творчеству Тайни Тима произошёл в 80-е годы, когда его работы открыло для себя новое поколение рок-музыкантов. Певец активизировал гастрольную деятельность, выпустил множество альбомов, на некоторых из которых исполнял кавер-версии рок-песен, а также композиции эпохи Tin Pan Alley и водевилей В конце 80-х годов он переехал в Де-Мойн, Айова. Среди его работ 90-х годов практически незамеченный хеви-метал альбом Rock, содержавший интерпретацию хита группы AC/DC «Highway to Hell». Другие пластинки получили положительные отзывы критиков, особенно альбом Girl, на котором он сотрудничал с группой Brave Combo (диск также включал версию песни The Beatles «Hey, Jude» в стиле ча-ча-ча). Прочие альбомы, выпущенные Тайни Тимом этот период — Songs of the Impotent Troubadour, I Love Me и Prisoner of Love. Его последней работой стал Tiny Tim’s Christmas Album.

Смерть 

В сентябре 1996 года у Тайни Тима случился сердечный приступ во время выступления на фестивале укулеле в штате Массачусетс. После выхода из больницы музыкант возобновил концертную деятельность, но 30 ноября перенёс ещё один сердечный приступ в Миннеаполисе во время исполнения песни «Tiptoe Through the Tulips» и умер через несколько часов.

Был похоронен на кладбище Лейквуд в Миннеаполисе, штат Миннесота, вместе со своим укулеле и шестью тюльпанами.

Личная жизнь 
В 1969 году Тайни Тим женился на своей подруге Виктории Бадинджер (Victoria Budinger), более известной как Мисс Вики (Miss Vicki) из знаменитой передачи The Tonight Show Джонни Карсона. Их свадьба состоялась в прямом эфире данного шоу. В семье родилась дочь Тьюлип, однако их совместная жизнь не сложилась — супруги постоянно жили врозь, а спустя восемь лет развелись.

В 1984 году Тайни Тим женился на 23-летней Мисс Джан (Miss Jan), но брак распался через несколько недель. В последний раз музыкант женился в 1995 году. Его избранницей была Мисс Сью (Miss Sue) — супруги переехали жить в Миннеаполис.

Дискография 
 God Bless Tiny Tim (Reprise Records, 1968)
 With Love And Kisses From Tiny Tim: Concert In Fairyland (Bouquet SLP 711) recorded 1962. «Unauthorized» recording.
 Tiny Tim’s 2nd Album (Reprise Records, 1968)
 The Beatles' 1968 Christmas Record (Lyntone, LYN 1743/4, 1968)
 For All My Little Friends (Reprise Records, 1969)- This album was nominated for a Grammy Award.
 Tip Toe To The Gas Pumps / The Hickey (On Your Neck) (Clouds Records, 1979)- 45 rpm single; a-side refers to long gas lines during OPEC oil crisis.
 Wonderful World Of Romance (Street Of Dreams YPRX 1724) 1980) Recorded at EMI Australia, only 200 pressed, no cover printed.
 Chameleon (Street of Dreams YPRX 1848, 1980)- Only 1000 copies pressed.
 Tiny Tim: The Eternal Troubadour (Playback PBL 123441, 1986)
 Tip-Toe Thru The Tulips/ Resurrection (Bear Family BCD 15409, 1987)
 Leave Me Satisfied (NLT 1993) 1989 (unreleased country album)
 The Heart Album (Ca-Song CA 1369), 1991 — (Tiny Tim has six songs on this album)
 Tiny Tim Rock (Regular Records, 1993)
 I Love Me (Yucca Tree Records, 1993)
 Songs of an Impotent Troubadour (Durtro, 1994)
 Tiny Tim’s Christmas Album 1994 (Rounder Records, 1994)
 Live in Chicago with the New Duncan Imperials (1995, Pravda Records)
 Prisoner of Love: A Tribute to Russ Columbo (Vinyl Retentive Productions, 1995)
 Girl (with Brave Combo) (Rounder Records, 1996)
 Tiny Tim Unplugged (Tomanna 51295, 1996) — Recorded live in Birmingham, Alabama
 The Eternal Troubadour: Tiny Tim Live in London (Durtro, 1997, recorded in 1995)
 Tiny Tim Live at the Royal Albert Hall (Rhino Handmade, 2000, recorded in 1968)
 Chameleon (Zero Communications TTCH 12061, 2006, CD release)
 Wonderful World Of Romance (Zero Communications, TTWW 12062, 2006, recorded in 1979)
 Stardust (Zero Communications, TTST 12063, 2006)
 I’ve Never Seen a Straight Banana — Rare Moments Vol. 1
 Tiny Tim: Lost & Found (Rare & Unreleased 1963—1974)

Фильмография 
 Masters of the Gridiron / The Lord of the League / (1985 год)
 Любовь по-американски (сериал) / Mr. Foss (эпизод «Love and the Vampire») / (1969—1974 год)
 Железная сторона (сериал) / Art House Performer / (1967—1975 год)
 Normal Love (фильм) / (1963 год)
 Шоу Рэда Скелтона (сериал) / (1951—1971)
 Части тела (1997) (камео)
 Message to Love: The Isle of Wight Festival (1997) (камео)
 E! Правдивая голливудская история (сериал, 1996 — …) (камео)
 Новости Нью-Йорка (сериал, 1995) (камео)
 Говард Стерн (сериал, 1994—2005) (камео)
 WWF Monday Night RAW (сериал, 1993—1997) (камео)
 Вики! (сериал, 1992—1994) (камео)
 Розанна (сериал, 1988—1997) (камео)
 Американские мастера (сериал, 1985 — …) (камео)
 One Trick Pony (1980) (камео)
 Хохмы Роуэна и Мартина (сериал, 1967—1973) (камео)
 Вечернее шоу Джонни Карсона (сериал, 1962—1992) (камео)
 Городской тост (сериал, 1948—1971) (камео)
 «Blood harvest» 1987 — Mervo

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами
Умершие на сцене